Escort steht für:
 HMS Escort (H66), britischer Zerstörer der E-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Ford Escort, Pkw der Kompaktklasse von Ford
 Begleitagentur, Art der Prostitution
 Escorts Group, indisches Unternehmen
 Escort Inc., ein nordamerikanisches Unternehmen

Siehe auch:
 Eskorte